27 км — назва залізничних зупинних пунктів, роз’їздів та платформ.

 27 км — залізничний зупинний пункт Південної залізниці на лінії Мерефа — Зміїв.
 27 км — зупинний пункт Криворізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Мусіївка — Савро.
 27 км — зупинний пункт Криворізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Кривий Ріг — П'ятихатки.
 27 км — роз'їзд 5-го класу Полтавської дирекції Південної залізниці на лінії Бурти — Рублівка.
 27 км — зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці на лінії Ніжин — Прилуки.